Дми́трий Сафо́нов:
 Сафонов, Дмитрий Владимирович (род. 1974) — российский церковный историк, журналист, священник Русской православной церкви.
 Сафонов, Дмитрий Геннадьевич (род. 1968) — российский писатель и драматург.
 Сафонов, Дмитрий Фёдорович (1909—2015) — советский дипломат.